Staffansbo kan syfta på:

 Staffansbo, Östervåla, en by i Östervåla socken, Heby kommun
 Staffansbo, Västerlövsta, en by i Västerlövsta socken, Heby kommun
 Staffansbo, Vittinge, en by i Vittinge socken, Heby kommun
 Staffansbo, Boxholms kommun, en gård i Åsbo socken, Boxholms kommun
 Staffansbo, Hylte kommun, en by i Färgaryds socken, Hylte kommun